{{Album infobox
| Namn         = In Search of The
| Typ          = box
| Artist       = Buckethead
| Utgivning    = 21 februari, 2007 
| Genre        = Experimentell rock 
| Längd        = I: 44:19N: 44:49S: 43:27E: 42:30A: 42:27R: 45:00C: 41:13H: 41:37O: 42:39F:  42:31T: 42:29H: 49:44E: 45:01Total: 9:27:37
| Skivbolag    = TDRS Music
| Producent    = 
| Förra album  = Crime Slunk Scene(2006)
| Detta album  = In Search of The(2007)
| Nästa album  = Pepper's Ghost(2007)
}}In Search of The'' är en uppsättning av tretton album av gitarristen och kompositören Buckethead från USA, som släpptes den 21 februari 2007.

Låtlista 

Vol. 4: E

Lista på medverkande 
Buckethead - gitarr och trummor

Referenser 

Album av Buckethead
Musikalbum 2007